God Save the Queen, l'hymne national du Royaume-Uni lorsque le monarque est une reine ;
God Save the Queen, une chanson des Sex Pistols.